Кришелл Стаус (; ) — американская актриса мыльных опер.

Биография 
Родилась 21 июля 1981 года в городе Дреффенвилль, штат Кентукки, США. В 2003 году окончила театральный факультет государственного университета Мюррея.. Отец Стаус умер 21 апреля 2019 года от рака лёгких. 4 февраля 2020 года, во Всемирный день борьбы с раком, она рассказала, что её матери диагностировали ту же болезнь, от которой умер отец, и что, по прогнозам врачей, ей осталось жить 1-2 месяца.

Карьера 
В 2005 году дебютировала в дневной мыльной опере «Все мои дети», играя Аманду Диллон Мартин. Шоу было закрыто в 2011 году.

В 2013 году она присоединилась к «Дни нашей жизни» в роли Джордан Риджуэй. Она покинула мыльную оперу в начале 2015 года. В 2019 году вернулась к своей роли в сериале. В 2020 году была номинирована на дневную премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый исполнитель в драматическом телесериале».

Вне мыльных опер, Стаус появилась в «Следствие по телу» и «Любовницы».

В 2021 году была номинирована на премию «MTV Movie & TV Awards» в категории «Лучшая драка без сценария» за реалити-шоу «».

Личная жизнь 
С 28 октября 2017 года Стаус замужем за актёром Джастином Хартли, с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. 8 июля 2019 года они расстались, а 22 ноября Хартли подал на развод.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Государственного университета Мюррея